Taishi ist der Name folgender geographischen Objekte in China:

 Taishi (Lintao) (太石镇), Großgemeinde im Kreis Lintao, Provinz Gansu
 Taishi (Kang) (太石乡), Gemeinde im Kreis Kang, Provinz Gansu

Taishi ist der Name folgender geographischen Objekte in Japan:
 Taishi (Osaka) (太子町, Taishi-chō), Stadt in der Präfektur Osaka

Taishi ist der Familienname folgender Personen:

 Taishi Ci (166–206), General der Wu-Dynastie
 Taishi Xiang, General der Wu-Dynastie
 Shōtoku Taishi (574–622), japanischer Kulturheld, siehe Shōtoku

Siehe auch:
 Tai Chi